Frederick Treves
Twaalfjarig Bestand

Zie ook 
Trèves